Amerikai Egyesült Államok
Brilliant (Alabama)
Brilliant (Ohio)
Brilliant (Új-Mexikó)